

Onomastica
Belisario – nome proprio di persona italiano maschile

Opere
 Belisario – tragicommedia di Carlo Goldoni
 Belisario – tragedia lirica di Gaetano Donizetti
 Belisario chiede l'elemosina – quadro del pittore francese Jacques-Louis David
 Belisario – romanzo storico di Robert Graves, pubblicato nel 1938

Persone
Belisario – generale bizantino di Giustiniano I
Domenico Belisario de Bellis – vescovo cattolico italiano
Felice Belisario – politico e avvocato italiano
Gabriela Belisario – attrice italiana

Altro
Date obolum Belisario, frase celebre riferita al generale bizantino Belisario
Provincia di Belisario Boeto – provincia del dipartimento di Chuquisaca nella Bolivia meridionale

Pagine correlate
Bellisario